Tallbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallbergstjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,2 ha)
Tallbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Tallbergstjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Tallbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (7,86 ha)
Tallbergstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Tallbergstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Tallbergstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,16 ha)
Tallbergstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718777-164670), sjö i Lycksele kommun, 
Tallbergstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720032-161790), sjö i Lycksele kommun,  (14,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn